III Чемпионат Мира по современному пятиборью 1951 года прошел в городе Хельсинборг.

Этот чемпионат собрал 27 спортсменов из 10 стран. Появились команды Бразилии, США и Дании. Как и на двух предыдущих чемпионатах командную победу праздновали шведы.

Личное первенство 

В личных соревнованиях сильнейшим вновь стал швед Ларе Халл, который показал лучший результат в плавании — Змии 53,0с, занял 2-е место в конном кроссе, 4-е — в стрельбе с результатом 185 очков, 9-е — в фехтовании и 6-е — в легкоатлетическом кроссе. Успешно выступили и его соотечественники Торстен Линдквнст и Сун Вегглин. Линдквист был первым в конном кроссе и фехтовании, а Вегглин — в легкоатлетическом кроссе. По сумме мест они заняли соответственно 3-е и 4-е места в личном первенстве.

Серебряным призером вновь стал финн Вилкко. Сборная Финляндии, как и на предыдущих двух чемпионатах, не уступила 2-е место и в командном зачете.

Команда Бразилии впервые выступала командой. Медейрос, показавший лучший результат в стрельбе и 2-й в плавании, по сумме мест был пятым.

Командное первенство 

В командном зачете призеры расположились в следующем порядке:
 Швеция (Халл, Линдквист, Вехлин).
 Финляндия (Вилкко, Платан, Тааликк).
 Бразилия (Медейрос, Боргес, Маркес).
 Великобритания (Ламсен, Перси, Влейкер).
 Франция (Коше, Лакруа, Тортхолт).
 США (Троц, Деннман, Ванденберг).

Итоги чемпионата 

На этом чемпионате заметные сдвиги произошли в спортивно-технических показателях некоторых видов. В плавании все участники преодолели рубеж 6 минут; почти половина спортсменов проплыли дистанцию быстрее 5 минут. Средний результат в стрельбе поднялся до 168,8 очка до 200 возможных.

Ежегодное проведение чемпионатов мира стимулировало страны, культивирующие пятиборье, к целенаправленной подготовке команд для соревнований, к поиску оптимальных критериев для отбора спортсменов. Эти усилия ознаменовались заметным увеличением количества пятиборцев и национальных команд, представленных на очередных Олимпийских играх.

Ссылки 
 Федерация современного пятиборья Казахстана

Чемпионаты мира по современному пятиборью